Petite rivière du Loup (Mauricie), affluent de la rivière du Loup (Mauricie), Louiseville, Maskinongé (municipalité régionale de comté), région administrative de la Mauricie, Québec.
Petite rivière du Loup, Saint-Michel-du-Squatec, MRC de Témiscouata, région administrative du Bas-Saint-Laurent.
Petite rivière du Loup, ruisseau du territoire non organisé de Rivière-Nouvelle, MRC Avignon, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec.
Petite rivière du Loup, ruisseau de Saint-Antonin, MRC de Rivière-du-Loup, région administrative du Bas-Saint-Laurent, Québec.
Petite rivière du Loup, ruisseau de la ville de Rivière-du-Loup, MRC de Rivière-du-Loup, région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec.